White Swan Hotel désigne plusieurs hôtels :

 White Swan Hotel à Alnwick au Royaume-Uni ;
 White Swan Hotel à Canton en République populaire de Chine.